И́мре (, , умер в ) — король Венгрии с 1196 года, а также король Сербии с 1203 года из династии Арпадов. Весь период правления Имре прошёл в борьбе за власть с младшим братом Андрашем, так как тот пытался неоднократно его свергнуть.

Пользуясь поддержкой папы Иннокентия III, Имре начал войну с Сербией, и изгнав тамошнего правителя, сам вступил на сербский престол. Имре также вёл войну против союзников сербов — болгар, но она была неудачной, так как болгары избегали открытых сражений.

Борьба с младшим братом Андрашем 

Дабы закрепить за Имре права на венгерский престол, его отец, король Бела III, короновал его ещё 16 мая 1182 года, а в 1194 или 1195 году даровал ему титул герцога (бана) Далмации и Хорватии как наследному принцу.

Бела III умер 23 апреля 1196 года, завещав сыну Имре всю территорию своего королевства. Младший сын Белы Андраш получил только несколько зáмков и поместий, а также большую сумму денег, на которую он должен был организовать Крестовый поход в Святую землю, исполнив тем самым обязательство своего отца, которое тот не успел выполнить при жизни. Войско Андраш собрал — но не для Крестового похода, а для войны со своим старшим братом-королём. В декабре 1197 года Андраш разбил Имре возле гор Мечек (в нынешней Южной Венгрии) и вынудил брата уступить ему герцогскую корону Далмации и Хорватии.

Имре был с детства помолвлен с дочерью Фридриха I Барбароссы Агнессой, но в 1184 году она умерла, и Имре нашёл себе другую невесту — Констанцию Арагонскую — на которой женился в 1198 году. В 1199 году королева родила сына и наследника Ласло, что побудило Имре усилить давление на своего мятежного брата. За поддержку Андраша был арестован епископ Ваца Болесло (Болеслав), лишены титула и владений палатин Мог и некоторые другие венгерские нобили. Летом 1199 года при Раде (нынешнее медье Шомодь) Имре разбил войско Андраша. Андраш укрылся у австрийского герцога Леопольда VI.

Помирил братьев в 1200 году Папский легат Григорий. Андрашу вернули его герцогство. Братья взаимно объявили друг друга наследниками — в зависимости от того, кто кого пережил бы. Растроганные примирением, братья вознамерились вдвоём отправиться в Крестовый поход, поручив управление страной на время своего отсутствия Леопольду VI. Но со временем эмоции улеглись, и оба брата отказались от идеи Крестового похода.

Внешняя политика 
Вместо Крестового похода Имре использовал примирение с Андрашем для вмешательства во внутренние дела сопредельных государств. В 1201 году он вмешался в междоусобную войну сыновей Стефана Немани, великого жупана Сербии, на стороне его старшего сына Вукана. Свергнув с Сербского престола второго сына — Стефана Неманича — Имре назначил великим жупаном Вукана, а королём Сербии объявил себя.

В 1202 году последовал поход на Болгарию. Имре отнял у болгар спорные города Белград, Браничево и Ниш и передал их своему вассалу Вукану. Несмотря на незначительность достигнутого успеха, Имре номинально провозгласил себя Болгарским королём. В 1201 году венгерское подданство принял далматинский город Зара (Задар). В Германии Имре поддержал Оттона IV против Филиппа Швабского.

Однако, вскоре за первыми успехами последовали неудачи. 24 ноября 1202 года направившиеся в Четвёртый поход крестоносцы захватили, по настоянию Венецианского дожа Энрико Дандоло и вопреки запрету Папы Иннокентия III, Зару и передали её Венеции. Папа за это отлучил крестоносцев и дожа от церкви, но Зару дож так и не вернул. В 1203 году болгарский царь Иван (Калоян) (а точнее — подвластные ему половцы) разбил венгерское войско и вернул себе потерянные ранее города, а в 1204 году восстановил Стефана Неманича на Сербском престоле. Боснийский бан Кулин выступил было на стороне Калояна, но был разбит венграми и поспешил объявить себя вассалом короля Имре (8 апреля 1203).

Новый конфликт с Андрашем и смерть короля Имре 

В 1204 году король Имре назначил своим наследником малолетнего сына Ласло, что привело к новой войне с братом Андрашем. Противники встретились под Вараждином, в Хорватии. Войско Андраша значительно превосходило по численности войско короля. Здесь следует отметить, что если раньше Венгерский престол оспаривал кто-либо из родственников правящего монарха, то за помощью ему (претенденту) приходилось обращаться к иностранным государям. Но на этот раз претендент (Андраш) смог собрать огромное войско внутри Венгрии, не прибегая к помощи иностранцев. Это объясняется поддержкой, оказанной Андрашу многими представителями венгерской знати, недовольной сильной королевской властью, установленной в стране отцом враждовавших братьев Белой III. Королевство клонилось к феодальному распаду, и герцог Андраш выражал интересы центробежных сил, коими являлись, прежде всего, правители областей (комитатов), крупные землевладельцы и служилая знать.

Осознав безнадёжность вооружённого противостояния брату, Имре решился на отчаянно храбрый поступок. Он пришёл в лагерь Андраша один — с короной на голове и королевским скипетром в руках — и потребовал от брата повиновения законному монарху. Венгерский художник Мор Тан написал картину на этот сюжет. Потрясённый Андраш сдался добровольно и оказался в тюрьме, откуда его, впрочем, очень скоро освободили его сторонники. Имре поспешил короновать своего малолетнего сына Ласло (26 августа 1204), чтобы закрепить за ним право на трон. Но всё изменила внезапно настигшая короля, несмотря на его молодой возраст, непонятная болезнь, постепенно сведшая его в могилу. Чувствуя приближение смерти, король Имре назначил брата Андраша опекуном своего юного наследника, взяв с него торжественную клятву беречь жизнь и здоровье племянника и добровольно передать ему власть по достижении им совершеннолетия.

Король Имре умер между 26 августа (так как в этот день он присутствовал на коронации сына и вместо него произносил слова королевской присяги) и 27 октября 1204 года (согласно венгерской традиции — 30 ноября 1204). Похоронен в Эгерском соборе. 1/3 своей казны он завещал сыну, 2/3 — пожертвовал храмам и Ордену Иоаннитов.

Родословная

Литература 
 Всемирная история. Политическая история Венгрии в XII — начале XIII в.

Короли Венгрии
Короли Сербии
Арпады
История Венгрии
Правители Хорватии